De Graff kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
De Graff (Minnesota)
De Graff (Ohio)